

Religie 
 Jubilee is Engels voor Jubeljaar (jodendom) en Heilig Jaar (christendom)
 Jubileeën, een oorspronkelijk joods boek dat later werd bewerkt in het christendom
 Jubilee Campaign, een christelijke mensenrechtenorganisatie met een status bij de VN

Film
 Jubilee (1978), een Britse cultfilm van Derek Jarman
 Jubilee (2000), een Nieuw-Zeelandse comedyfilm van Michael Hurst
 Jubilee (2008), een Malayalam familythriller

Literatuur
 Jubilee (Margaret Walker) (1966), een historische roman van Margaret Walker
 Jubilee (Marvel Comics), een karakter uit Marvel Comics

Muziek
 Jubilee (band), een Amerikaanse rock-'n-rollband uit Los Angeles
 Jubilee Records, een Amerikaans platenlabel gespecialiseerd in rhythm and blues
Albums
 Jubilee (Glenn Yarbrough) (1970), een muziekalbum van Glenn Yarbrough
 Jubilee (Grant Lee Buffalo) (1998), een muziekalbum van Grant Lee Buffalo
 Jubilee (Sex Pistols) (2002), een muziekalbum van Sex Pistols
 Jubilee (Ten Shekel Shirt) (2008), een muziekalbum van Ten Shekel Shirt
 Jubilee (Versailles) (2010), een muziekalbum van Versailles
 Jubilee (The Deep Dark Woods) (2013), een muziekalbum van The Deep Dark Woods

Liederen 
 Jubilee (Willard Robison) (1928), een lied van Willard Robison
 Jubilee (Hoagy Carmichael) (1937), een lied van Hoagy Carmichael
 Jubilee (Blur) (1994), een lied van Blur
 Jubilee (Patti Smith) (2004), een lied van Patti Smith
 Jubilees (Magnus Lindberg) (2000), de zesde compositie van de Finse componist Magnus Lindberg voor piano

Overig 
 Operatie Jubilee, ook Aanval op Dieppe (1942), een geallieerde aanval op de door de Duitsers bezette Franse havenstad Dieppe
 Jubilee Line, de jongste lijn van de Londense metro en werd geopend in 1979
 Jubilee (olieveld), een aardolieveld 60 kilometer ten zuiden van de kust van Ghana
 Jubilee TT, officieel: Schweppes Jubilee TT, was een autorace tijdens de TT van Man van 1977
 Jubilee (rivier), een hydraulisch kanaal in het zuiden van Engeland